60 secondes chrono, est un film de Dominic Sena, sorti en 2000.
 60 secondes chrono, est un jeu télévisé diffusé sur M6.

Homonymie de titre